Каинсай — село в Адамовском районе Оренбургской области. Входит в состав Брацлавского сельсовета.

География 
Село расположено недалеко от районного центра — Адамовки.
Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты Адамовского района